Narrows Creek ist der Name folgender

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Narrows Creek (Black River), Fluss im Gogebic County, Bundesstaat Michigan
 Narrows Creek (Middle Fork Salt River), Fluss im Macon County, Bundesstaat Missouri
 Narrows Creek (Baraboo River), Fluss im Sauk County, Bundesstaat Wisconsin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Narrows Creek (Pennsylvania)